Яковлевский сельсовет и Яковлевский сельский совет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России и на Украине:

Россия

Существующие 
 Яковлевский сельсовет — в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Яковлевский сельсовет — в Северном районе Оренбургской области.
 Яковлевский сельсовет — в Бековском районе Пензенской области.

Упразднённые 
 Яковлевский сельсовет — в Тербунском районе Липецкой области (—2008)
 Яковлевский сельсовет — в Загорском районе Московской области (1927—1939)

Украина 
 Яковлевский сельский совет — в Харьковском районе Харьковской области.
 Яковлевский сельский совет — в Лозовском районе Харьковской области.
Яковлевский сельский совет — в Раздельнянском районе Одесской области.